Lincoln Public Library ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lincoln Public Library (Illinois), ID-Nr. 80001384
 Lincoln Public Library (Kalifornien), ID-Nr. 90001814